Balta (Mehedinți)
Balta (Oekraïne)
Balta (North Dakota)
Balta Albă
Balta Arsă
Balta Doamnei
Balta Ialomiței
Balta Neagră
Balta Raței
Balta Sărată
Balta Tocila
Balta Verde (Dolj)
Balta Verde (Mehedinți)

Personen met de achternaam Balta 
Hakan Balta, een Turkse voetballer
Freddy Balta, een Franse musicus